Název Debrnský potok má více vodních toků:

 Debrnský potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Debrnský potok (přítok Petříkovického potoka) – pravostranný přítok Petříkovického potoka v okrese Trutnov